Ganesa dalli är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1882. Ganesa dalli ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
dalli